Michelet ist der Familienname folgender Personen:

 Michelet (Turner), belgischer Turner
 Claude Michelet (1938–2022), französischer Schriftsteller
 Edmond Michelet (1899–1970), französischer Politiker
 Émile Michelet (1867–nach 1900), französischer Segler
 Jon Michelet (1944–2018), norwegischer Schriftsteller und Journalist
 Jules Michelet (1798–1874), französischer Historiker
 Karl Ludwig Michelet (1801–1893), deutscher Philosoph
 Michel Michelet (Michail Isaakowitsch Lewin; 1894–1995), Filmkomponist